Tsjechisch handbalteam junioren (mannen)
 Tsjechisch handbalteam junioren (vrouwen)